Конн Смайт Трофи () — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

Приз учрежден в 1964 году клубом «Торонто Мейпл Лифс» в честь , бывшего тренера, менеджера, президента и владельца клуба в период с 1927 по 1961 год.

Победитель журналистского опроса, кроме приза, получает чек на 10 тысяч американских долларов.

Чаще всех премии удостаивался канадский вратарь Патрик Руа, который получал его трижды (1986, 1993, 2001). В 1994 году защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брайан Лич стал первым не канадцем получившим Конн Смайт Трофи. Первым европейцем-обладателем награды стал шведский защитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём. В 2009 году обладателем трофея впервые стал россиянин, Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». В 2018 году успех магнитогорца повторил Александр Овечкин. В 2021 году третьим обладателем трофея из России стал уфимец Андрей Василевский. Берни Парент, Марио Лемьё и Сидни Кросби — единственные игроки, которые получали «Конн Смайт Трофи» два года подряд. За всё время существования трофея, только пять игроков, выступавших в составе проигравшей в финале Кубка Стэнли команды, получали «Конн Смайт Трофи» .

Победители

См. также 
 Список наград Национальной хоккейной лиги

Ссылки 
Conn Smythe Trophy

Награды НХЛ
Награды, появившиеся в 1964 году